Tre miracoli di san Zanobi – dipinto di Sandro Botticelli conservato alla National Gallery di Londra
 Tre miracoli di san Zanobi – dipinto di Sandro Botticelli conservato al Metropolitan Museum of Art di New York